Gnaeus Pompeius peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :
 Gnaeus Pompeius Strabo
 Gnaeus Pompeius Magnus, plus connu sous le nom de Pompée le Grand
 Gnaeus Pompeius, dit Pompée le Jeune, fils de Pompée ;
 Gnaeus Pompeius, consul suffect en 31 av. J.-C.